Список жужелиц Эстонии включает все виды, роды и другие таксоны жуков из семейства Жужелицы, обнаруженные на территории Эстонии.

Список видов 
В Эстонии обнаружено 323 вида, в том числе 63 вида рода Bembidion, 34 вида рода Amara, 20 видов рода Agonum.

 Abax parallelepipedus
 Acupalpus dubius
 Acupalpus exiguus
 Acupalpus flavicollis
 Acupalpus interstitialis
 Acupalpus meridianus
 Acupalpus parvulus
 Agonum emarginatum
 Agonum dolens
 Agonum duftschmidi
 Agonum ericeti
 Agonum fuliginosum
 Agonum gracile
 Agonum gracilipes
 Agonum impressum
 Agonum lugens
 Agonum marginatum
 Agonum micans
 Agonum muelleri
 Agonum munsteri
 Agonum piceum
 Agonum scitulum
 Agonum sexpunctatum
 Agonum thoreyi
 Agonum versutum
 Agonum viduum
 Agonum viridicupreum
 Amara aenea
 Amara apricaria
 Amara aulica
 Amara bifrons
 Amara brunnea
 Amara communis
 Amara consularis
 Amara convexior
 Amara convexiuscula
 Amara cursitans
 Amara curta
 Amara equestris
 Amara erratica
 Amara eurynota
 Amara famelica
 Amara familiaris
 Amara fulva
 Amara gebleri
 Amara infima
 Amara ingenua
 Amara interstitialis
 Amara littorea
 Amara lucida
 Amara lunicollis
 Amara majuscula
 Amara municipalis
 Amara nitida
 Amara ovata
 Amara plebeja
 Amara praetermissa
 Amara quenseli
 Amara similata
 Amara spreta
 Amara tibialis
 Anchomenus dorsalis
 Anisodactylus binotatus
 Anthracus consputus
 Asaphidion flavipes
 Asaphidion pallipes
 Badister bullatus
 Badister dilatatus
 Badister lacertosus
 Badister meridionalis
 Badister peltatus
 Badister sodalis
 Badister unipustulatus
 Bembidion aeneum
 Bembidion argenteolum
 Bembidion articulatum
 Bembidion assimile
 Bembidion azurescens
 Bembidion biguttatum
 Bembidion bipunctatum
 Bembidion bruxellense
 Bembidion chaudoirii
 Bembidion crenulatum
 Bembidion cruciatum
 Bembidion dauricum
 Bembidion deletum
 Bembidion dentellum
 Bembidion difficile
 Bembidion doris
 Bembidion fellmanni
 Bembidion femoratum
 Bembidion foveum
 Bembidion fumigatum
 Bembidion gilvipes
 Bembidion grapii
 Bembidion guttula
 Bembidion hastii
 Bembidion humerale
 Bembidion hyperboraeorum
 Bembidion illigeri
 Bembidion iricolor
 Bembidion lampros
 Bembidion lapponicum
 Bembidion litorale
 Bembidion lunatum
 Bembidion lunulatum
 Bembidion mannerheimii
 Bembidion mckinleyi
 Bembidion minimum
 Bembidion monticola
 Bembidion nigricorne
 Bembidion obliquum
 Bembidion obscurellum
 Bembidion obtusum
 Bembidion octomaculatum
 Bembidion pallidipenne
 Bembidion petrosum
 Bembidion prasinum
 Bembidion properans
 Bembidion punctulatum
 Bembidion pygmaeum
 Bembidion quadrimaculatum
 Bembidion ruficolle
 Bembidion saxatile
 Bembidion schueppelii
 Bembidion semipunctatum
 Bembidion stephensii
 Bembidion striatum
 Bembidion tenellum
 Bembidion tetracolum
 Bembidion tinctum
 Bembidion transparens
 Bembidion varium
 Bembidion velox
 Bembidion virens
 Bembidion yukonum
 Blemus discus
 Blethisa multipunctata
 Brachinus crepitans
 Brachinus explodens
 Bradycellus caucasicus
 Bradycellus harpalinus
 Bradycellus ruficollis
 Broscus cephalotes
 Calathus ambiguus
 Calathus cinctus
 Calathus erratus
 Calathus fuscipes
 Calathus melanocephalus
 Calathus micropterus
 Calodromius spilotus
 Calosoma auropunctatum
 Calosoma inquisitor
 Calosoma sycophanta
 Carabus arcensis
 Carabus cancellatus
 Carabus clatratus
 Carabus convexus
 Carabus coriaceus
 Carabus glabratus
 Carabus granulatus
 Carabus hortensis
 Carabus intricatus
 Carabus menetriesi
 Carabus nemoralis
 Carabus nitens
 Carabus violaceus
 Chlaenius costulatus
 Chlaenius quadrisulcatus
 Chlaenius sulcicollis
 Chlaenius nigricornis
 Chlaenius nitidulus
 Chlaenius tristis
 Chlaenius vestitus
 Cicindela campestris
 Cicindela hybrida
 Clivina collaris
 Clivina fossor
 Cychrus caraboides
 Cylindera germanica
 Cymindis angularis
 Cymindis humeralis
 Cymindis macularis
 Cymindis vaporariorum
 Demetrias atricapillus
 Demetrias imperialis
 Demetrias monostigma
 Dicheirotrichus cognatus
 Dicheirotrichus placidus
 Dicheirotrichus rufithorax
 Dromius agilis
 Dromius angustus
 Dromius fenestratus
 Dromius quadraticollis
 Dromius quadrimaculatus
 Dromius schneideri
 Dyschirius aeneus
 Dyschirius chalceus
 Dyschirius globosus
 Dyschirius impunctipennis
 Dyschirius laeviusculus
 Dyschirius neresheimeri
 Dyschirius nigricornis
 Dyschirius nitidus
 Dyschirius politus
 Dyschirius salinus
 Dyschirius tristis
 Dyschirius angustatus
 Dyschirius obscurus
 Dyschirius thoracicus
 Elaphrus aureus
 Elaphrus cupreus
 Elaphrus riparius
 Elaphrus uliginosus
 Epaphius rivularis
 Epaphius secalis
 Harpalus calceatus
 Harpalus griseus
 Harpalus rufipes
 Harpalus affinis
 Harpalus anxius
 Harpalus distinguendus
 Harpalus froelichii
 Harpalus hirtipes
 Harpalus laevipes
 Harpalus latus
 Harpalus luteicornis
 Harpalus picipennis
 Harpalus rubripes
 Harpalus rufipalpis
 Harpalus smaragdinus
 Harpalus solitaris
 Harpalus tardus
 Harpalus xanthopus
 Laemostenus terricola
 Lebia chlorocephala
 Lebia cyanocephala
 Lebia cruxminor
 Leistus piceus
 Leistus terminatus
 Licinus depressus
 Loricera pilicornis
 Masoreus wetterhallii
 Microlestes maurus
 Microlestes minutulus
 Miscodera arctica
 Nebria brevicollis
 Nebria livida
 Nebria rufescens
 Notiophilus aestuans
 Notiophilus aquaticus
 Notiophilus biguttatus
 Notiophilus germinyi
 Notiophilus palustris
 Notiophilus rufipes
 Ocys quinquestriatus
 Odacantha melanura
 Olisthopus rotundatus
 Omophron limbatum
 Oodes gracilis
 Oodes helopioides
 Ophonus azureus
 Ophonus laticollis
 Ophonus puncticollis
 Ophonus rufibarbis
 Oxypselaphus obscurus
 Panagaeus bipustulatus
 Panagaeus cruxmajor
 Paradromius linearis
 Paradromius longiceps
 Paranchus albipes
 Patrobus assimilis
 Patrobus atrorufus
 Patrobus septentrionis
 Pelophila borealis
 Philorhizus melanocephalus
 Philorhizus notatus
 Philorhizus sigma
 Platynus livens
 Platynus mannerheimii
 Platynus assimilis
 Platynus krynickii
 Platynus longiventris
 Poecilus cupreus
 Poecilus kugelanni
 Poecilus lepidus
 Poecilus punctulatus
 Poecilus versicolor
 Porotachys bisulcatus
 Pterostichus adstrictus
 Pterostichus aethiops
 Pterostichus anthracinus
 Pterostichus aterrimus
 Pterostichus diligens
 Pterostichus gracilis
 Pterostichus macer
 Pterostichus madidus
 Pterostichus melanarius
 Pterostichus melas
 Pterostichus minor
 Pterostichus niger
 Pterostichus nigrita
 Pterostichus oblongopunctatus
 Pterostichus ovoideus
 Pterostichus quadrifoveolatus
 Pterostichus rhaeticus
 Pterostichus strenuus
 Pterostichus vernalis
 Sericoda quadripunctata
 Sphodrus leucophthalmus
 Stenolophus mixtus
 Stomis pumicatus
 Syntomus foveatus
 Syntomus truncatellus
 Synuchus vivalis
 Tachys bistriatus
 Tachyta nana
 Trechoblemus micros
 Trechus obtusus
 Trechus quadristriatus
 Trechus rubens
 Zabrus tenebrioides

Литература 
 Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Adephaga (семейства Rhysodidae, Trachypachidae, Carabidae) // Фауна СССР. Жесткокрылые, т. 1, вып. 2. Л., изд-во «Наука», 1983. 341 с.

Ссылки 
 Сайт «Жужелицы мира» (Carabidae of the World) Крупнейший в мире интернет-ресурс, посвященный таксономии, распространению и биологии жужелиц.
 Жужелицы (Carabidae) — взгляд специалиста (www.zin.ru)

Эстония
Жужелицы
Жужелицы Эстонии